Carlo De Stefani (1851-1924) – geologo, paleontologo e malacologo italiano
 Carlo De Stefani (1865-1921) – avvocato, politico e parlamentare italiano
 Carlo De Stefani (1900-1971) – politico e antifascista italiano